Ву́лиця Генера́ла Жа́дова — назва вулиць у населених пунктах України.

Вулиця Генерала Жадова — вулиця в Кропивницькому.

Колишні назви:
 Вулиця Генерала Жадова  — колишня назва вулиці Алітуська у місті Кременчук.

Вулиці, названі на честь людей